

Astronomia 
 7068 Minowa – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Minowa – cittadina giapponese nella prefettura di Nagano

Persone 
 Yoshinobu Minowa – ex calciatore giapponese, difensore

Altro 
 Assedio di Minowa – scontro del Clan Takeda contro il Clan Uesugi nell'epoca Sengoku
 Castello di Minowa – rovine di antica fortificazione giapponese a Takasaki, nella prefettura di Gunma
 Stazione di Minowa – stazione della metropolitana di Tokyo